Тронин — фамилия; имеет женскую форму Тронина.

 Тронин, Андрей Васильевич — советский государственный деятель, председатель Совета Народных Комиссаров и Совета Министров Удмуртской АССР.
 Тронин, Василий Аркадьевич (1872—1906) — член Русского собрания, учитель церковно-учительской семинарии.
 Тронин, Вениамин Семёнович (род. 1960) — российский кинорежиссёр, сценарист, Заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики.

См. также 
 Тронино